Мейстріліга 1998 — 8-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вдруге поспіль здобула Флора.

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тулевік потрапив до Кубку УЄФА 1999—2000 через рейтинг Fair-play УЄФА, оскільки переміг у національному рейтингу за цим показником.
2. Після закінчення сезону клуб Таллінна Садам об'єднався з клубом Левадія (Маарду). Внаслідок цього місце у Мейстрілізі зберіг Лелле.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|28 жовтня/8 листопада 1998

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

1998
Естонія